Il singolare del torneo di tennis Karshi Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Denis Istomin che ha battuto in finale Marsel İlhan 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (quarti di finale)
 Mikhail Ledovskikh (secondo turno)
 Teodor-Dacian Craciun (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (secondo turno)

 Evgenij Kirillov (primo turno)
 Adrian Cruciat (quarti di finale)
 Adam Feeney (quarti di finale)
 Konstantin Kravčuk (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Karshi Challenger 2007